Džbán kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Džbán (bergskedja), Mellersta Böhmen, 
 Džbán (berg), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar